Sphaerionotus är ett släkte av tvåvingar. Sphaerionotus ingår i familjen storharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storharkrankar
Sphaerionotus